Nordex S.A. es una empresa dedicada al ensamblaje y servicio postventa de vehículos de las marcas Ford, KIA, Peugeot, Citroën, Fiat, para el Mercosur y otras naciones.

Su planta de producción está situada en el Barrio de Colon, en el departamento de Montevideo.

Breve historia 
La empresa la fundaron los hermanos Ernesto y Jorge Soler junto a Nelson Güelfi en 1962. Sus primeros productos fueron de Willys, Citroën y Peugeot, acuerdos que finalizarían en los 70. Inicialmente se encargaría del ensamble y los servicios pre y post-venta de los autos comercializados de dichas marcas en el mercado local. 

Posteriormente se asoció con el productor francés Renault e inició el ensamblaje de varios de sus productos hasta el año 2002, y cuando se decidió finalizar esa asociación, la empresa se reconvirtió y adaptó su estructura para la fabricación de Camiones de mediano y alto porte, además de su tradicional vocación como fabricante de automóviles de pasajeros.

Ya en la década del 2000 se firma un acuerdo con el fabricante chino Dongfeng para el ensamblaje de sus camiones con destino a las naciones del Mercosur, y a un ritmo de 8000 unidades anuales, teniendo facilidades para sostener la producción de hasta 22000 unidades. En el año 2010 se firma un acuerdo con el fabricante surcoreano KIA para iniciar el ensamble del camión Kia K2500, con material de origen uruguayo, brasileño y surcoreano.

Recientemente se ha sabido de que Nordex y la firma Geely iniciaron la ampliación de la fábrica, mediante la construcción de una nueva planta de soldadura y montaje, para iniciar el ensamblaje de coches del fabricante chino.

Productos 
/ Renault Trucks
Midium 300 XDi 4x2
Midium 300 XDi 4x4
Midium 300 XDi 6x6
Premium 320 XDi
Premium 380 XDi
Premium 480 XDi

 Kia Motors
 Kia K2500

 Dongfeng DFSK
 Dongfeng 1051
 Dongfeng 1063
 Dongfeng 1080

 Geely
 Emgrand EC7
 Geely LC
 Peugeot

 Peugeot Expert
 Citroën

 Citroën Jumpy

 Fiat

 Fiat Scudo

Referencias

Enlaces externos 
 Nordex S.A. Website de Nordex S.A. en Uruguay
 Primeros coches Geely ensamblados en Uruguay llegan al mercado

Nordex Uruguay
Nordex Uruguay
Colón (Montevideo)